Lodovico Capponi seniore (1482-1534), mecenate di Pontormo
Lodovico Capponi juniore (1533-1618), figlio del primo, fu oggetto di un ritratto di Agnolo Bronzino